Weiss o Weiß ("bianco" in tedesco) può riferirsi a:

Persone

Allison Weiss – cantautrice statunitense
Angelo Weiss – allenatore di sci alpino ed ex sciatore alpino italiano
Bob Weiss – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Brian Weiss – psichiatra e scrittore statunitense
Daniel Brett Weiss – sceneggiatore e scrittore statunitense
Daniel Evan Weiss – scrittore statunitense
Darian Weiss – attore statunitense
David Weiss Halivni – rabbino, teologo ed educatore statunitense
Edmund Weiss – astronomo austriaco
Edoardo Weiss – psichiatra italiano
Ernst Weiss – scrittore austriaco
Ernst August Weiss – matematico tedesco
Gaia Weiss – modella e attrice francese
George David Weiss – cantautore e compositore statunitense
Gottlob Weiss – calciatore argentino
Hans Weiss – militare e aviatore tedesco
Hartmut Weiß – ex calciatore tedesco
Heinz Weiss – ex calciatore austriaco
Helmut Weiss – attore, regista e sceneggiatore tedesco
Janet Weiss – batterista statunitense
Jerry Weiss – musicista statunitense
Jiři Weiss – regista cecoslovacco
Johann Baptist von Weiß – storico, scrittore e docente tedesco
Josef Weiss – calciatore austriaco
Josef Weiss – tipografo svizzero
Judy Weiss – cantante tedesca
Kathleen Weiß – pallavolista tedesca
Leonhard Weiß – calciatore tedesco
Liberato Weiss – presbitero francescano tedesco
Lisa Weiß – calciatrice tedesca
Louise Weiss – politica, giornalista, scrittrice francese
Luigi Weiss – ex biatleta e scialpinista italiano
Maja Weiss – regista e sceneggiatrice slovena
Manfréd Weiss – imprenditore ungherese
Martin Weiss – militare tedesco
Martin Gottfried Weiß – ufficiale tedesco
Max Weiss – scacchista ungherese naturalizzato austriaco
Michael Weiss – ex pattinatore artistico su ghiaccio statunitense
Michael T. Weiss – attore statunitense
Orion Weiss – pianista statunitense
Ottmar Weiss – compositore di scacchi austriaco
Peter Weiss – scrittore, regista e pittore tedesco
Pierre-Ernest Weiss – fisico francese
Rainer Weiss – fisico tedesco naturalizzato statunitense
Robbie Weiss – ex tennista statunitense
Rosemarie Weiß-Scherberger – ex schermitrice tedesca
Rudolf Weiß – ufficiale tedesco
Sabine Weiss – fotografa svizzera naturalizzata francese
Sepp Weiß – ex calciatore tedesco
Szewach Weiss – politico e politologo israeliano
Sylvius Leopold Weiss – compositore e liutista tedesco
Tiziana Weiss – alpinista italiana
Ute Weiß – ex slittinista tedesca
Vladimír Weiss (1939) – calciatore cecoslovacco
Vladimír Weiss (1964) – calciatore e allenatore slovacco
Vladimír Weiss (1989) – calciatore slovacco
Walter Weiss – militare tedesco
Wojciech Weiss – pittore e disegnatore polacco
Yaakov Weiss – attivista cecoslovacco naturalizzato israeliano

Altro 
 Weiss – abbreviazione di Weissbier, nome usato in Baviera per le birre di frumento tedesche
 Weiss – cratere meteoritico lunare
 Dominio di Weiss – in elettromagnetismo, piccola area nella struttura cristallina di un materiale ferromagnetico
Eric Weiss – personaggio della serie televisiva Alias
Janet Weiss – personaggio del musical The Rocky Horror Show
 Lacerazione di Mallory-Weiss – lacerazione della giunzione esofagogastrica
 Sindrome di Jackson-Weiss – malattia genetica

Pagine correlate
 Daniel Weiss
 Michael Weiss
 Weisse

Altri progetti